Gosforth ou South Gosforth est un quartier de Newcastle upon Tyne, en Angleterre.
 Gosforth est un village de Cumbria, en Angleterre.
 Gosforth est une banlieue de la Ville de Maitland, en Australie.

 North Gosforth est un quartier de Newcastle upon Tyne, en Angleterre.